Маневци () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Трявна. Население составляет 9 человек.

Политическая ситуация 
Маневци подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Трявна — Драгомир Иванов Николов (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области